The Taming of the Shrew (peça teatral)
 The Taming of the Shrew (1908) — filme mudo com Florence Lawrence
 The Taming of the Shrew (1929) — filme mudo com Mary Pickford e Douglas Fairbanks
 The Taming of the Shrew (1967) — filme com Elizabeth Taylor e Richard Burton

Desambiguações de literatura
Desambiguações de cinema